Ливан на зимних Олимпийских играх 2018 года был представлен 3 спортсменами в двух дисциплинах лыжного спорта.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Аллен Бехлок
 Наташа Мохбат

  Лыжные гонки
 Самер Таук

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Ливана завоевала 2 олимпийские лицензии категории «B».

Мужчины

Женщины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Ливана завоевала одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в гонке на 15 км, благодаря успешным выступлениям Самера Таука.

 Мужчины
'''Дистанционные гонки

Примечания

Ссылки 
 Сборная Ливана на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Национальный олимпийский комитет Ливана 

Ливан
2018 год в Ливане